Caproni ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Caproni (1912–1990), italienischer Dichter 
 Giovanni Battista Caproni (1886–1957), italienischer Luftfahrtingenieur und Unternehmer

Caproni bezeichnet außerdem:

 das Flugzeugunternehmen Aeroplani Caproni S.A. 
 eine 1944 eingerichtete unterirdische Produktionsstätte Caproni-Werke Torbole
 eine 1944 aufgebaute Montage-Werft für Kleinst-U-Boote Caproni-Werkstatt Riva